Макриан (Macrianus; Macrian) е име на:

 Макриан Старши (Фулвий Макриан Старши; † 261 г.), римски узурпатор 260 г.
 Макриан Младши (Тит Фулвий Юний Макриан; + 261 г.), римски узурпатор 260 г.; син на Макриан Старши
 Макриан (алемански крал), алемански крал 4 век